
Termin -{ }- ima više značenja.
 Neuronski kalcijumski senzor-1, protein
 Freq (album)